Jeffersonville es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

Jeffersonville (Georgia)
Jeffersonville (Illinois)
Jeffersonville (Indiana)
Jeffersonville (Kentucky)
Jeffersonville (Nueva York)
Jeffersonville (Ohio)
Jeffersonville (Vermont)